Antonello Venditti (ur. 1949) – włoski piosenkarz
 Giovanbattista Venditti (ur. 1990) – włoski rugbysta